O Torneio Internacional do Recife, também conhecido como "Torneio Internacional Luso-Brasileiro", era disputado em julho, por alturas dos festejos do aniversário do Clube Português do Recife. Os jogos eram disputados no Ginásio do Clube Português do Recife.

Lista de Vencedores

Ligações Externas
 
 Hóquei Patins - Site mais visitado no mundo sobre a modalidade, com classificações, notícias e resultados em directo de várias ligas e competições. 
 Mundo do Hóquei - O Maior portal de língua Portuguesa sobre Hóquei em Patins do Mundo
 Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
 Comité Sul Americano do Hóquei em Patins
 Clube Português do Recife
 Clube Náutico Capibaribe
 Sport Club do Recife